Ingri Aunet Tyldum – fondista norvegese
 Jon Åge Tyldum – biatleta norvegese
 Morten Tyldum – regista norvegese
 Pål Tyldum – fondista norvegese